Сан Николас Буенос Аирес има више значења:

 Општина Сан Николас Буенос Аирес (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Николас Буенос Аирес (Сан Николас Буенос Аирес, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику